Krzysztof Zenowicz (Zienowicz) (zm. 1614) – wojewoda brzeskolitewski 1588-1614, działacz reformacji;
 Krzysztof Zenowicz, (Zienowicz, Despot-Zenowicz) (zm. 1717) – wojewoda miński od 1709 r., członek antysapieżyńskiej opozycji na Litwie, uczestnik bitwy pod Olkienikami.